Indonesië
 Jrengik (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Jrengik (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java